José Luis Sinisterra – calciatore colombiano, attaccante
 Jésus Sinisterra – ex calciatore colombiano, difensore
 Luis Sinisterra – calciatore colombiano, attaccante
 William Parra Sinisterra – calciatore colombiano, centrocampista